Села:
 Загатка — Львівська область, Червоноградський район
 Загатка — Чернігівська область, Чернігівський район